Wawanesa peut désigner :
 Wawanesa, communauté du Manitoba (Canada).
 Wawanesa Assurance, compagnie d'assurances originaire de Wawanesa.